Chinesische Haselnuss bezeichnet:
 die Chinesische Hasel (Corylus chinensis)
 den Litschibaum